

Рясненська сільська рада — Берестейська область, Кам'янецький район

Рясненська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Ємільчинський район
 Рясненська сільська рада — Сумська область, Краснопільський район